Натуральне число 561
 561 рік до нашої ери
 561 рік нашої ери